

Lokalizacje

Niemcy 
 Damerow – dzielnica Havelberga
 Damerow – dzielnica Waren (Müritz)
 Damerow – dzielnica gminy Rollwitz w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Vorpommern-Greifswald

Polska 
Dawne nazwy miejscowości:
 Dąbrowa 
 Dąbrowa Białogardzka 
 Dąbrowa Brzezieńska
 Dąbrowa Nowogardzka

Osoby 
 Astrid Damerow – niemiecka polityk
 Erich Damerow – niemiecki polityk
 Heinrich Philipp August Damerow – niemiecki lekarz

Zobacz też 
 Alt Damerow